Топоним:
 Дальний Буланаш — упразднённый посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области, Россия.
 Дальний Буланаш — река в Свердловской области, Россия.